Le Torquay United Football Club est un club de football anglais basé à Torquay. Le club évolue depuis la saison 2019-2020 en National League (cinquième division anglaise).

Repères historiques 

Fondé en 1899, le club adopte un statut professionnel en 1921 et rejoint la League en 1927 (Division 3-Sud). À l'issue de la saison 2013-14, le club est relégué en D5. À l'issue de la saison 2017-18, le club est relégué de la National League, mais après une saison le club est promu de nouveau, étant champion de la National League South.

Palmarès et records

Palmarès 
 Championnat d'Angleterre D3-Sud : 
 Vice-Champion : 1957

 National League South
 Champion : 2019

 FA Trophy :
 Finaliste : 2008

Bilan saison par saison 

Légende :

Joueurs et personnalités du club

Entraîneurs 

Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 1921.

Joueurs emblématiques

Liens externes 
 
 
 
  Torquay United Fans' Forum

Club de football en Angleterre
Club de football fondé en 1899
Torquay